

События 
 Консулы Имп. Цезарь Луций Домиций Аврелиан А. и Тиберий Помпоний Басс. Консул в Галлии Гай Эсувий Тетрик Сениор.
 Римляне потерпели тяжёлое поражение от германцев под Плаценией. В Далмации поднял восстание Септимий. Готы вторглись во Фракию и Иллирию. Аврелиан одержал победу на реке Тициане над силами германцев. В Риме Аврелиан жестоко казнил всех зачинщиков беспорядков, приказал укреплять Рим. Осень — Аврелиан во Фракии и Иллирике нанёс поражения готам, разбил готского вождя Каннаба. Ликвидирована провинция Дакия.
 271—274 — Император Галльской империи Тетрик.
 В северной ставке хуннов взбунтовался Мэн, провозгласивший себя шаньюем. Убит подосланным убийцей.

Скончались 
 Порфирий Эфесский

См. также